Группу 8 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013 составили молодёжные сборные Азербайджана, Англии, Бельгии, Исландии и Норвегии. Право бороться за выход в финальную часть в стыковых матчах получили сборные Англии и Норвегии, занявшие первое и второе места соответственно.

Таблица 

{|
|-
|

|

|}

Результаты

Бомбардиры 
4 мяча

  Крейг Доусон

  Генри Лэнсбери

  Алекс Окслейд-Чемберлен

3 мяча

  Джавид Имамвердиев

  Миши Бачуай

  Бьёрн Сигурдарсон

Ссылки 
 Результаты и протоколы на сайте УЕФА.

Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Отборочный турнир